Amerikai Egyesült Államok
Clifton (Arizona)
Clifton (Colorado)
Clifton (Észak-Karolina)
Clifton (Idaho)
Clifton (Illinois)
Clifton (Indiana)
Clifton, Del Rey (Kalifornia) egykori neve
Clifton, Last Chance (Kalifornia) egykori neve
Clifton (Kansas)
Clifton (Louisiana)
Clifton (Louisville, Kentucky)
Clifton (Maine)
Clifton (Massachusetts)
Clifton (Michigan)
Clifton (Nevada)
Clifton Township (Lyon megye, Minnesota)
Clifton Township (Traverse megye, Minnesota)
Clifton (Oregon megye, Missouri)
Clifton (Schuyler megye, Missouri)
Clifton City (Missouri)
Clifton (New Jersey)
Clifton (New York)
Clifton (Staten Island)
Clifton (Ohio)
Clifton (Cincinnati, Ohio)
Clifton (Clatsop megye, Oregon)
Clifton (Hood River megye, Oregon)
Clifton Township (Lackawanna megye, Pennsylvania)
Clifton (Tennessee)
Clifton (Texas)
Clifton (Virginia)
Clifton (Grant megye, Wisconsin)
Clifton (Monroe megye, Wisconsin)
Clifton (Pierce megye, Wisconsin)
Clifton (közösség, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Clifton (Nottingham)
Clifton (Somerset)
 Kanada
New London (Prince Edward-sziget) – Clifton a város régi elnevezése volt